Даниил Марков:
 Марков, Даниил Александрович (1895—1976) — советский невропатолог и физиотерапевт.
 Марков, Даниил Дмитриевич (род. 2000) — российский пловец.
 Марков, Даниил Евгеньевич (род. 1976) — российский хоккеист.